O Clarim Diário (Daily Bugle em inglês) é um jornal fictício sediada em Nova Iorque. É um dos mais importantes jornais do Universo Marvel e apareceu pela primeira vez em Fantastic Four #2 (Janeiro de 1962). Esta empresa surgiu em 1897 e seu atual editor-chefe é J. Jonah Jameson. Nesta empresa trabalha ou trabalhou centenas de pessoas como o fotógrafo freelancer Peter Parker e em toda a "era JJ" o Clarim é notado por ser "anti-super-heróis mascarados". Além disso, Mary Jane Watson foi uma das protagonistas do jornal, sendo responsável por diversas matérias importantes que alavancaram a popularidade da empresa.

Homem-Aranha
Empresas fictícias